Metallurg Lipezk ist der Name mehrerer Sportclubs aus Lipezk
ein ehemaliger Name des HK Lipezk, russischer Eishockeyverein
FK Metallurg Lipezk, russischer Fußballverein